D'étymologie germanique (Adalhard), le nom propre Adélard, variante d'Adalard, est composé de adal, "noble", et hard, "dur, fort".

Prénom

C'est un prénom masculin, fêté le 2 janvier qui ne doit pas être confondu avec ses paronymes Abélard, Adhémard ou Adémar.

Il a pour variantes Adalard et Allard, et pour forme espagnole Adelardo.

En France, ce prénom est encore attesté autour de 1900 mais semble avoir complètement disparu depuis.

Personnes portant ce prénom 

 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Adélard, Adalard ou Allard.

Saint des églises chrétiennes
 Adélard († 826) ou Adalard, neveu de Pépin le Bref et petit-fils de Charles Martel, abbé de l'abbaye de Corbie

Personnalités 
 Adélard de Bath (v. 1080 - v. 1160), moine et savant anglais, traducteur d'Euclide d'après l'arabe

Personnalités de fiction 

 Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac

Références

Voir aussi 
 Liste des prénoms

Prénom masculin
Prénom français